Carl von Wolffersdorff ist der Name folgender Personen:

 Carl August von Wolffersdorff (1691–1746), Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Altscherbitz, Domherr zu Merseburg und Major
 Carl Bernhard von Wolffersdorff (1726–1796), Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Altscherbitz, Schkeuditz und Beuditz, Dompropst zu Merseburg

Siehe auch:
 Karl von Wolffersdorff